Чая — річка у Росії (Томська область), ліва притока Обі.
 Чая — річка у Росії (Бурятія й Іркутська область), права притока Лени.